ALGOL 60, nome criado a partir de ALGOrithmic Language, é a linguagem de programação normalmente conhecida como ALGOL, porém apenas uma das linguagens existentes nessa família. Para maiores detalhes, ver ALGOL. 
O Algol (Algorithmic Language) é uma linguagem de programação de alto nível voltada principalmente para aplicações científicas. Começou a ser formulada em 1957, na Europa, por um grupo internacional de cientistas de computação que finalmente, em 1960, definiram o Algol 60 através de um documento publicado em uma famosa revista. Ela foi a primeira linguagem de programação estruturada.

As duas características principais do Algol são 

	A clareza e a elegância da sua estrutura baseada nos blocos
	O estilo de sua definição, que usa uma linguagem metalinguística para definir de forma concisa e relativamente completa a sua sintaxe.

A modificações feitas no ALGOL 58 para a versão 60 foram drásticas. Dentre os mais importantes avanços, estavam 

	O conceitos de estruturas de bloco foi introduzido, o que permitia ao programador localizar partes do programa introduzindo novos ambientes ou escopos de dados.
	Duas formas diferentes de passagem de parâmetros a subprogramas foram permitidas: por valor e por nome.
	Foi permitido aos procedimentos serem recursivos. A descrição do ALGOL 58 não era clara em relação a essa questão. Note que, apesar de essa recursão ser nova para as linguagens imperativas, LISP já fornecia funções recursivas em 1959.
	Vetores dinâmicos na pilha eram permitidos. Um vetor dinâmico na pilha é um no qual a faixa ou faixas de índices são especificados por variáveis, de forma que seu tamanho é determinado no momento em que o armazenamento é alocado, o que acontece quando a declaração é alcançada durante a execução.

Muitas linguagens de programação a partir de 1960, herdaram diretamente ou indiretamente algumas características do Algol, como PL/I, SIMULA 67, ALGOL 68, C, Pascal, Ada, C++ e Java.

Referências 
PortalTecch, ALGOL. Disponível em: < https://newportaltecch.wordpress.com/2011/05/22/algol/>. Acesso em: 10 de março de 2016.
PULA, Gabriel Barros de; THEVERES, Walter Breno, Linguagem Algol. Disponível em: < http://ubiq.inf.ufpel.edu.br/clp/doku.php?id=algol-1-trabalho>. Acesso em: 10 de março de 2016.
Eduardo, Introdução. Disponível em: < http://www.inf.ufg.br/~eduardo/lp/alunos/algol/intro.html >. Acesso em: 10 de março de 2016. 
EPIF, Algol60. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20160602193904/http://www.epif.com.br/wiki/index.php/Algol60>. Acesso em: 15 de março de 2016.

Linguagens de programação
Linguagens de programação procedurais